Ferulago barrelieri är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone. Ferulago barrelieri ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
barrelieri